KCH steht als Abkürzung für:

 Kreditwirtschaftliches Colloquium Hohenheim e.V.

 KCH Group, Keramchemie (1868–2010)
 Flughafen Kuching, Kuching International Airport, Borneo, als IATA-Flughafencode
 Kfz-Kennzeichen, Polen: Powiat Chrzanowski
 Knight Commander of the Hanoverian Guelphic Order, Stufe des königlich-hannoverschen Guelphen-Ordens

KCH